La poudre d'or (ou poussière d'or) désigne de fines particules d'or, naturelles ou produites artificiellement. Tout comme la feuille d'or, l'or sous forme de poudre est notamment utilisé pour décorer : dorure de bijoux ou verrerie, peinture, maquillage, mais aussi aliments et massages. L’or est un métal comestible, non allergène, exempt de goût et chimiquement inerte. Catégorisé E 175, il est autorisé par l'Union Européenne et les États-Unis pour la décoration alimentaire. . 
La poudre d'or est également utilisée comme devise en particulier en Afrique occidentale à l'époque des empires précoloniaux ouest-africains.

En décoration ou dans la confection de cire d'or par exemple, de la poudre de mica est aussi employée, renommée pour l'occasion « or de chat ».

Toponyme 
 Poudre d'Or (une localité de la République de Maurice)

Biologie 
 gecko poudre d'or (ou gecko diurne à poussière d'or)
 Les poissons atteints de la maladie du velours (oodiniose) semblent recouverts de poudre d'or ou de velours

Œuvres 
 Poudre d'or est un roman d'Yves Navarre

Notes et références

Voir aussi 
 Poussière d'or (bande dessinée)
 Gold dust